The Bigamist – cortometraggio muto del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
 The Bigamist – film muto del 1916 prodotto dalla L & P Exclusives
 The Bigamist – film muto del 1921 diretto da Guy Newall
 La grande nebbia (The Bigamist) – film del 1953 diretto da Ida Lupino